<small>
Baabe |
Baalberge |
Baar |
Baar (Schwaben) |
Baar-Ebenhausen |
Baben |
Babenhausen |
Babenhausen |
Babensham |
Bach a.d.Donau |
Bacharach |
Bachenberg |
Bachfeld |
Bachhagel |
Bächingen an der Brenz |
Backnang |
Bad Abbach |
Bad Aibling |
Bad Alexandersbad |
Bad Arolsen |
Bad Bayersoien |
Bad Bederkesa |
Bad Bellingen |
Bad Bentheim |
Badbergen |
Bad Bergzabern |
Bad Berka |
Bad Berleburg |
Bad Berneck im Fichtelgebirge |
Bad Bertrich |
Bad Bevensen |
Bad Bibra |
Bad Birnbach |
Bad Blankenburg |
Bad Bocklet |
Bad Bodenteich |
Bad Boll |
Bad Brambach |
Bad Bramstedt |
Bad Breisig |
Bad Brückenau |
Bad Buchau |
Bad Camberg |
Bad Colberg-Heldburg |
Baddeckenstedt |
Bad Ditzenbach |
Bad Doberan |
Bad Driburg|
Bad Düben |
Bad Dürkheim |
Bad Dürrenberg |
Bad Dürrheim |
Bad Eilsen |
Badel |
Bad Elster |
Badem |
Bad Ems |
Bad Emstal |
Baden-Baden |
Bad Endbach |
Badendorf |
Bad Endorf |
Badenhard |
Badenhausen |
Badenheim |
Badenweiler |
Bad Essen |
Bad Fallingbostel |
Bad Feilnbach |
Bad Frankenhausen |
Bad Freienwalde (Oder) |
Bad Friedrichshall |
Bad Füssing |
Bad Gandersheim |
Bad Gottleuba-Berggießhübel |
Bad Griesbach i.Rottal |
Bad Grönenbach |
Bad Grund (Harz) |
Bad Harzburg |
Bad Heilbrunn |
Bad Herrenalb |
Bad Hersfeld |
Bad Hindelang |
Bad Homburg v.d. Höhe |
Bad Honnef |
Bad Hönningen |
Bad Iburg |
Badingen |
Bad Karlshafen |
Bad Kissingen |
Bad Kleinen |
Bad Klosterlausnitz |
Bad Kohlgrub |
Bad König |
Bad Königshofen im Grabfeld |
Bad Kösen |
Bad Köstritz |
Bad Kötzting |
Bad Kreuznach |
Bad Krozingen |
Bad Laasphe |
Bad Laer |
Bad Langensalza |
Bad Lauchstädt |
Bad Lausick |
Bad Lauterberg im Harz |
Bad Liebenstein |
Bad Liebenwerda |
Bad Liebenzell |
Bad Lippspringe |
Bad Lobenstein |
Bad Marienberg (Westerwald) |
Bad Mergentheim |
Bad Münder am Deister |
Bad Münster am Stein-Ebernburg |
Bad Münstereifel |
Bad Muskau |
Bad Nenndorf |
Bad Neuenahr-Ahrweiler |
Bad Neustadt an der Saale |
Bad Oeynhausen |
Bad Oldesloe |
Bad Orb |
Badow |
Bad Peterstal-Griesbach |
Bad Pyrmont |
Badra |
Bad Rappenau |
Bad Reichenhall |
Bad Rippoldsau-Schapbach |
Bad Rodach |
Bad Rothenfelde |
Bad Saarow |
Bad Sachsa |
Bad Säckingen |
Bad Salzdetfurth |
Bad Salzschlirf |
Bad Salzuflen |
Bad Salzungen |
Bad Sassendorf |
Bad Saulgau |
Bad Schandau |
Bad Schlema |
Bad Schmiedeberg |
Bad Schönborn |
Bad Schussenried |
Bad Schwalbach |
Bad Schwartau |
Bad Segeberg |
Bad Sobernheim |
Bad Soden am Taunus |
Bad Soden-Salmünster |
Bad Sooden-Allendorf |
Bad Staffelstein |
Bad Steben |
Bad Suderode |
Bad Sulza |
Bad Sülze |
Bad Teinach-Zavelstein |
Bad Tennstedt |
Bad Tölz |
Bad Überkingen |
Bad Urach |
Bad Waldsee |
Bad Wiessee |
Bad Wildbad |
Bad Wildungen |
Bad Wilsnack |
Bad Wimpfen |
Bad Windsheim |
Bad Wörishofen |
Bad Wünnenberg |
Bad Wurzach |
Bad Zwesten |
Bad Zwischenahn |
Baesweiler |
Bahlingen am Kaiserstuhl |
Bahrdorf |
Bahrenborstel |
Bahrenfleth |
Bahrenhof |
Bahretal |
Baienfurt |
Baierbach |
Baierbrunn |
Baiern |
Baiersbronn |
Baiersdorf |
Baindt |
Baisweil |
Bäk |
Bakum |
Bälau |
Balderschwang |
Baldringen |
Balduinstein |
Balesfeld |
Balge |
Balgheim |
Balgstädt |
Balingen |
Balje |
Ballendorf |
Ballenstedt |
Ballerstedt |
Ballhausen |
Ballrechten-Dottingen |
Ballstädt |
Ballstedt |
Balow |
Baltmannsweiler |
Baltrum |
Balve |
Balzhausen |
Balzheim |
Bamberg |
Bammental |
Bandau |
Bandelin |
Bandenitz |
Bann |
Bannberscheid |
Bannewitz |
Banteln |
Banzkow |
Barbelroth |
Barbing |
Barby (Elbe) |
Barchfeld |
Bardowick |
Bärenbach |
Bärenbach |
Barenburg |
Barendorf |
Bärenstein | 
Bärenthal |
Bargenstedt |
Bargfeld-Stegen |
Bargischow |
Bargstall |
Bargstedt |
Bargstedt |
Bargteheide |
Bargum |
Bark |
Barkelsby |
Barkenholm |
Barkhagen |
Barleben |
Barlt |
Barmissen |
Barmstedt |
Bärnau |
Barneberg |
Barnekow |
Barnin |
Barnitz |
Barnstädt |
Barnstedt |
Barnstorf |
Barntrup |
Barsbek |
Barsbüttel |
Barsinghausen |
Barßel |
Bartelshagen II b. Barth |
Bartenshagen-Parkentin |
Bartensleben |
Barth |
Bartholomä |
Bartow |
Barum |
Barum |
Baruth/Mark |
Barver |
Barwedel |
Barweiler |
Bärweiler |
Basberg |
Basdahl |
Basedow |
Basedow |
Bassenheim |
Bassum |
Bastheim |
Basthorst |
Bastorf |
Battenberg (Eder) |
Battenberg (Pfalz) |
Battweiler |
Baudenbach |
Bauerbach |
Bauler |
Bauler |
Baumersroda |
Baumgarten |
Baumholder |
Baunach |
Baunatal |
Bausendorf |
Baustert |
Bautzen |
Bawinkel |
Bayerbach |
Bayerbach b.Ergoldsbach |
Bayerfeld-Steckweiler |
Bayerisch Eisenstein |
Bayerisch Gmain |
Bayreuth |
Bayrischzell |
Bebensee |
Bebertal |
Bebra |
Becheln |
Bechenheim |
Becherbach |
Becherbach bei Kirn |
Bechhofen |
Bechhofen |
Bechstedt |
Bechstedtstraß |
Bechtheim |
Bechtolsheim |
Bechtsrieth |
Beckdorf |
Beckedorf |
Beckeln |
Beckum |
Bedburg |
Bedburg-Hau |
Bedesbach |
Beedenbostel |
Beelen |
Beelitz |
Beelitz |
Beendorf |
Beerfelden |
Beesenstedt |
Beeskow |
Beesten |
Beetzendorf |
Beetzsee |
Beetzseeheide |
Beggerow |
Behlendorf |
Behnkendorf |
Behnsdorf |
Behrendorf |
Behrendorf |
Behrenhoff |
Behren-Lübchin |
Behrensdorf (Ostsee) |
Behringen |
Behrungen |
Beichlingen |
Beidenfleth |
Beiersdorf | 
Beiersdorf-Freudenberg |
Beierstedt |
Beilingen |
Beilngries |
Beilrode |
Beilstein |
Beilstein |
Beimerstetten |
Beindersheim |
Beinerstadt |
Beinhausen |
Bekdorf |
Bekmünde |
Bekond |
Belau |
Beldorf |
Belg |
Belgern |
Belgershain |
Belgweiler |
Bell |
Bell (Hunsrück) |
Bellenberg |
Bellheim |
Bellingen |
Bellingen |
Bellstedt |
Belm |
Belrieth |
Belsch |
Belsdorf |
Beltheim |
Belum |
Belzig |
Bempflingen |
Bendeleben |
Bendestorf |
Bendfeld |
Bendorf |
Bendorf |
Benediktbeuern |
Bengel |
Bengerstorf |
Benitz |
Benkendorf |
Benndorf |
Benneckenstein (Harz) |
Bennewitz |
Bennhausen |
Benningen |
Benningen am Neckar |
Bennstedt |
Bennungen |
Bensdorf |
Benshausen |
Bensheim |
Bentwisch |
Bentzin |
Benz |
Benz |
Benzweiler |
Beratzhausen |
Berching |
Berchtesgaden |
Bereborn |
Berenbach |
Berenbrock |
Berg |
Berg |
Berg (Pfalz) |
Berg |
Berg |
Berg |
Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz |
Berg im Gau |
Berga |
Berga/Elster |
Bergatreute |
Berge |
Berge |
Berge |
Bergen |
Bergen |
Bergen |
Bergen |
Bergen |
Bergen an der Dumme |
Bergen auf Rügen |
Bergenhausen |
Bergenhusen |
Bergewöhrden |
Bergfeld |
Berghaupten |
Berghausen |
Bergheim |
Bergheim |
Bergholz |
Berghülen |
Bergisch Gladbach |
Bergisdorf |
Bergkamen |
Bergkirchen |
Berglangenbach |
Berglen |
Berglern |
Berglicht |
Bergneustadt |
Bergrheinfeld |
Bergtheim |
Bergweiler |
Beringstedt |
Berka v. d. Hainich |
Berka/Werra |
Berkach |
Berkatal |
Berkau |
Berkenbrück |
Berkenthin |
Berkheim |
Berkholz-Meyenburg |
Berkoth |
Berlin |
Berlingen |
Berlingerode |
Berlstedt |
Bermatingen |
Bermbach |
Bermel |
Bermersheim vor der Höhe |
Bermersheim |
Bernau a.Chiemsee |
Bernau bei Berlin |
Bernau im Schwarzwald |
Bernbeuren |
Bernburg (Saale) |
Berndorf |
Berndroth |
Berne |
Berngau |
Bernhardswald |
Bernitt |
Bernkastel-Kues |
Bernried |
Bernried am Starnberger See |
Bernsbach |
Bernsdorf |
Bernsdorf |
Bernstadt |
Bernstadt a. d. Eigen |
Bernstorf |
Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) |
Bernterode (bei Worbis) |
Berod bei Hachenburg |
Berod |
Berscheid |
Berschweiler bei Baumholder |
Berschweiler bei Kirn |
Bersenbrück |
Berßel |
Bersteland |
Berthelsdorf | 
Bertingen |
Bertkow |
Bertsdorf-Hörnitz | 
Berumbur |
Berzhahn |
Berzhausen |
Bescheid |
Beschendorf |
Besdorf |
Beselich |
Besenthal |
Beseritz |
Besigheim |
Besitz |
Bessenbach |
Bestensee |
Bestwig | 
Bethau |
Betheln |
Bethenhausen |
Betteldorf |
Bettendorf |
Bettenfeld |
Bettingen |
Betzdorf |
Betzendorf |
Betzenstein |
Betzenweiler |
Betzigau |
Beulich |
Beuna (Geiseltal) |
Beuren |
Beuren |
Beuren (Hochwald) |
Beuron |
Beuster |
Beutelsbach |
Bevern |
Bevern |
Beverstedt |
Beverungen|
Beyernaumburg |
Biberach |
Biberach an der Riß |
Biberbach |
Bibertal |
Biblis |
Bibow |
Bibra |
Bibra |
Biburg |
Bichl |
Bickenbach |
Bickenbach |
Bickendorf |
Bidingen |
Biebelnheim |
Biebelried |
Biebelsheim |
Bieberehren |
Biebergemünd |
Biebern |
Biebertal |
Biebesheim am Rhein |
Biebrich |
Biedenkopf |
Biederbach |
Biederitz |
Biedershausen |
Biedesheim |
Bielefeld |
Biendorf |
Biendorf |
Bienenbüttel |
Bienstädt |
Biere |
Biersdorf am See |
Bierstedt |
Biesdorf |
Biesenthal |
Biessenhofen |
Bietigheim |
Bietigheim-Bissingen |
Bilkheim |
Billerbeck |
Billigheim |
Billigheim-Ingenheim |
Billroda |
Bilsen |
Bilshausen |
Bilzingsleben |
Bimöhlen |
Binau |
Binde |
Bindlach |
Bingen |
Bingen am Rhein |
Binnen |
Binningen |
Binsfeld |
Binswangen |
Binz |
Binzen |
Bippen |
Birenbach |
Birgel |
Birgland |
Birkenau |
Birkenbeul |
Birkenfeld |
Birkenfeld |
Birkenfeld |
Birkenfelde |
Birkenheide |
Birken-Honigsessen |
Birkenhördt |
Birkenhügel |
Birkenwerder |
Birkheim |
Birkholz |
Birkweiler |
Birlenbach |
Birnbach |
Birresborn |
Birstein |
Birtlingen |
Birx |
Bischberg |
Bischbrunn |
Bischheim |
Bischoffen |
Bischofferode |
Bischofrod |
Bischofroda |
Bischofrode |
Bischofsgrün |
Bischofsheim |
Bischofsheim an der Rhön |
Bischofsmais |
Bischofswerda |
Bischofswiesen |
Bischweier |
Bisingen |
Bismark (Altmark) |
Bispingen |
Bissee |
Bissendorf |
Bissersheim |
Bissingen |
Bissingen an der Teck |
Bistensee |
Bisterschied |
Bitburg |
Bitterfeld-Wolfen |
Bittkau |
Bitz |
Bitzen |
Blaibach |
Blaichach |
Blankenbach |
Blankenberg |
Blankenberg |
Blankenburg (Harz) |
Blankenburg |
Blankenfelde-Mahlow |
Blankenhagen |
Blankenhain |
Blankenheim |
Blankenheim |
Blankenhof |
Blankenrath |
Blankensee |
Blankensee |
Blankenstein |
Blaubach |
Blaubeuren |
Blaufelden |
Blaustein |
Bleckede |
Bleckhausen |
Bleialf |
Bleicherode |
Blekendorf |
Blender |
Blesewitz |
Bleyen-Genschmar |
Bliedersdorf |
Bliesdorf |
Bliestorf |
Blievenstorf |
Blindheim |
Blomberg |
Blomberg |
Blomesche Wildnis |
Blowatz |
Blumberg |
Blumenhagen |
Blumenholz |
Blumenthal |
Blunk |
Bobbau |
Bobeck |
Bobenheim am Berg |
Bobenheim-Roxheim |
Bobenthal |
Böbing |
Böbingen |
Böbingen an der Rems |
Bobingen |
Bobitz |
Böblingen |
Böbrach |
Bobritzsch |
Bobzin |
Böchingen |
Bocholt |
Bochum |
Bocka |
Bockau |
Bockelnhagen |
Bockelwitz |
Bockenau |
Bockenem |
Bockenheim an der Weinstraße |
Bockhorn |
Bockhorn |
Bockhorst |
Bockstadt |
Böddensell |
Boddin |
Bodelwitz |
Boden |
Bodenbach |
Bodenfelde |
Bodenheim |
Bodenkirchen |
Bodenmais |
Bodenrode-Westhausen |
Bodensee |
Bodenwerder |
Bodenwöhr |
Bodman-Ludwigshafen |
Bodnegg |
Bodolz |
Böel |
Boffzen |
Bogel |
Bogen |
Böhen |
Böhlen |
Böhlen |
Böhl-Iggelheim |
Böhme |
Böhmenkirch |
Böhmfeld |
Bohmstedt |
Bohmte |
Böhnhusen |
Boiensdorf |
Boitze |
Boitzenburger Land |
Boizenburg/Elbe |
Bokel |
Bokel |
Bokel |
Bokelrehm |
Bokensdorf |
Bokholt-Hanredder |
Bokhorst |
Böklund |
Boksee |
Bolanden |
Boldekow |
Bollberg |
Böllen |
Bollenbach |
Böllenborn |
Bollendorf |
Bollewick |
Bollingstedt |
Bollschweil |
Bölsberg |
Bölsdorf |
Bolsterlang |
Boltenhagen |
Bomlitz |
Boms |
Bondelum |
Bondorf |
Bönebüttel |
Bonefeld |
Bönen |
Bonerath |
Bonese |
Bongard |
Bonn |
Bonndorf im Schwarzwald |
Bönnigheim |
Bönningstedt |
Bonstetten |
Boock |
Boock |
Boos |
Boos |
Boos |
Boostedt |
Bopfingen |
Boppard |
Borchen |
Bordelum |
Bordesholm |
Boren |
Börfink |
Borgdorf-Seedorf |
Borgentreich|
Börger |
Börgerende-Rethwisch |
Borgholzhausen |
Borgstedt |
Borgsum |
Borgwedel |
Borken (Hessen) |
Borken |
Borkheide |
Borkow |
Borkum |
Borkwalde |
Borler |
Börm |
Born |
Born a. Darß |
Borna |
Borne |
Bornhagen |
Bornheim |
Bornheim |
Bornheim |
Bornholt |
Bornhöved |
Bornich |
Börnichen/Erzgeb. |
Bornsen |
Börnsen |
Bornstedt |
Bornstedt |
Bornum |
Borod |
Borrentin |
Börrstadt |
Börsborn |
Borsdorf |
Borsfleth |
Börslingen |
Börßum |
Borstel |
Borstel |
Borstel-Hohenraden |
Borstendorf |
Borstorf |
Börtlingen |
Borxleben |
Börzow |
Bosau |
Bosbüll |
Bösdorf |
Bösdorf |
Bösel |
Bosenbach |
Bösenbrunn |
Bösingen |
Bösleben-Wüllersleben |
Boßdorf |
Bötersen |
Bothel |
Bothenheilingen |
Bothkamp |
Bottenbach |
Böttingen |
Bottmersdorf |
Bottrop |
Bötzingen |
Bovenau |
Bovenden |
Boxberg |
Boxberg |
Boxberg/O.L. |
Böxlund |
Braak |
Brachbach |
Brachstedt |
Brachtendorf |
Brachttal |
Brachwitz |
Brackel |
Brackenheim |
Braderup |
Brahlstorf |
Brahmenau |
Brake (Unterweser) |
Brakel|
Brammer |
Bramsche |
Bramstedt |
Bramstedtlund |
Brand |
Brande-Hörnerkirchen |
Brand-Erbisdorf |
Brandhorst |
Brandis |
Brandscheid |
Brandscheid |
Brandshagen |
Brannenburg |
Braschwitz |
Bräsen |
Braubach |
Brauneberg |
Braunfels |
Braunichswalde |
Braunlage |
Bräunlingen |
Bräunrode |
Braunsbach |
Braunsbedra |
Braunschweig |
Braunschwende |
Braunsdorf |
Braunshorn |
Braunweiler |
Brauweiler |
Brebel |
Brechen |
Brecht |
Breckerfeld |
Breddenberg |
Breddin |
Breddorf |
Bredenbek |
Bredenfelde |
Bredstedt |
Breege |
Breese |
Breesen |
Breest |
Bregenstedt |
Brehme |
Brehna |
Breidenbach |
Breiholz |
Breisach am Rhein |
Breit |
Breitbrunn |
Breitbrunn a.Chiemsee |
Breitenau |
Breitenbach |
Breitenbach |
Breitenbach a. Herzberg |
Breitenberg |
Breitenberg |
Breitenbrunn |
Breitenbrunn |
Breitenbrunn/Erzgeb. |
Breitenburg |
Breitenfeld |
Breitenfelde |
Breitengüßbach |
Breitenhagen |
Breitenhain |
Breitenheim |
Breitenstein |
Breitenthal |
Breitenthal |
Breitenworbis |
Breitingen |
Breitnau |
Breitscheid |
Breitscheid |
Breitscheid |
Breitscheidt |
Breitungen |
Breitungen |
Brekendorf |
Breklum |
Bremberg |
Bremen |
Bremerhaven |
Bremervörde |
Bremm |
Bremsnitz |
Brenk |
Brennberg |
Brensbach |
Brenz |
Bresegard bei Eldena |
Bresegard bei Picher |
Brest |
Bretleben |
Bretnig-Hauswalde |
Bretsch |
Bretten |
Bretthausen |
Brettin |
Bretzenheim |
Bretzfeld |
Breuberg |
Breuna |
Breunigweiler |
Brevörde |
Brey |
Breydin |
Brickeln |
Briedel |
Brieden |
Briedern |
Brieselang |
Briesen (Mark) |
Briesen |
Brieskow-Finkenheerd |
Brietlingen |
Brietzig |
Brigachtal |
Briggow |
Brilon |
Brimingen |
Brinjahe |
Brinkum |
Britz |
Bröbberow |
Bröckau |
Brockel |
Bröckel |
Brockscheid |
Brockum |
Brodenbach |
Brodersby |
Brodersby |
Brodersdorf |
Broderstorf |
Brohl |
Brohl-Lützing |
Brokdorf |
Brokstedt |
Brombachtal |
Brome |
Bromskirchen |
Bronkow |
Broock |
Bröthen |
Brotterode |
Bruch |
Bruchertseifen |
Bruchhausen |
Bruchhausen-Vilsen |
Bruchköbel |
Bruchmühlbach-Miesau |
Bruchsal |
Bruchstedt |
Bruchweiler |
Bruchweiler-Bärenbach |
Bruck |
Bruck i.d.OPf. |
Brück |
Bruckberg |
Bruckberg |
Brücken |
Brücken (Helme) |
Brücken (Pfalz) |
Bruckmühl |
Brücktal |
Brüel |
Brügge |
Brüggen |
Brüggen |
Brüheim |
Brühl |
Brühl |
Brunau |
Brunn |
Brunn |
Brünn/Thür. |
Brunnen |
Brunnhartshausen |
Brunnthal |
Brunow |
Brunsbek |
Brunsbüttel |
Brunsmark |
Brunstorf |
Brünzow |
Bruschied |
Brüsewitz |
Brüssow |
Bruttig-Fankel |
Bubach |
Bubenheim |
Bubenheim |
Bubenreuth |
Bubesheim |
Buborn |
Bubsheim |
Buch |
Buch |
Buch |
Buch |
Buch a.Erlbach |
Buch am Buchrain |
Buch am Wald |
Bucha |
Bucha |
Bucha |
Buchbach |
Buchberg |
Buchbrunn |
Buchdorf |
Büchel |
Büchel |
Büchen |
Buchen (Odenwald) |
Buchenbach |
Büchenbach |
Buchenberg |
Büchenbeuren |
Buchet |
Buchfart |
Buchheim |
Buchhofen |
Buchholz (Aller) |
Buchholz |
Buchholz |
Buchholz |
Buchholz |
Buchholz |
Buchholz |
Buchholz (Westerwald)  |
Buchholz in der Nordheide |
Buchhorst |
Büchlberg |
Buchloe |
Buckautal |
Bückeburg |
Bücken |
Buckenhof |
Buckow (Märkische Schweiz) |
Buddenhagen |
Büddenstedt |
Büdelsdorf |
Budenbach |
Budenheim |
Büdesheim |
Büdlich |
Bufleben |
Bugewitz |
Buggenhagen |
Buggingen |
Bühl |
Buhla |
Buhlenberg |
Buhlendorf |
Bühlertal |
Bühlertann |
Bühlerzell |
Bühne |
Bühnsdorf |
Bühren |
Buko |
Bülkau |
Bullay |
Bullenkuhlen |
Bülow |
Bülstedt |
Bülstringen |
Bülzig |
Bunde |
Bünde |
Bundenbach |
Bundenthal |
Bundorf |
Bünsdorf |
Bunsoh |
Burbach |
Burbach |
Bürchau |
Bürdenbach |
Büren |
Burg |
Burg (Dithmarschen) |
Burg |
Burg (Mosel) |
Burg (Spreewald) |
Burg Stargard |
Burgau |
Burgberg i.Allgäu |
Burgbernheim |
Burgbrohl |
Burgdorf |
Burgdorf |
Burgebrach |
Bürgel |
Burgen |
Burgen |
Burggen |
Burghaslach |
Burghaun |
Burghausen |
Burgheim |
Burgholzhausen |
Burgk |
Burgkemnitz |
Burgkirchen an der Alz |
Burgkunstadt |
Burglahr |
Burglauer |
Burglengenfeld |
Burgoberbach |
Burgpreppach |
Burgrieden |
Burgsalach |
Burgscheidungen |
Burgschwalbach |
Burgsdorf |
Burgsinn |
Burgsponheim |
Burgstädt |
Bürgstadt |
Burgstall |
Burgstein |
Burgstetten |
Burgthann |
Burgwald |
Burgwalde |
Burgwedel |
Burgwerben |
Burgwindheim |
Burk |
Burkardroth |
Burkau |
Burkersroda |
Burkhardtsdorf |
Burladingen |
Burow |
Burrweiler |
Burscheid |
Bürstadt |
Burtenbach |
Burtscheid |
Burweg |
Buschvitz |
Busdorf |
Buseck |
Busenberg |
Busenhausen |
Busenwurth |
Büsingen am Hochrhein |
Büste |
Büsum |
Büsumer Deichhausen |
Butjadingen |
Bütow |
Büttel |
Büttelborn |
Buttelstedt |
Buttenheim |
Buttenwiesen |
Bütthard |
Buttlar |
Buttstädt |
Büttstedt |
Butzow |
Bützow |
Buxheim |
Buxheim |
Buxtehude |
Byhleguhre-Byhlen |

B